Коэ́лью или Коэ́льо () — португальская фамилия.

 Кандидо Коэльо, Ришард (род. 1994) — бразильский футболист.
 Коэльо, Адольфу (1847—1919) — португальский учёный, педагог. 
 Коэльо, Антониу ди Альбукерке — португальский колониальный чиновник.
 Коэльо, Бруно (род. 1987) — португальский игрок в мини-футбол.
 Коэлью, Гонсалу (1451 или 1454—1512) — португальский мореплаватель.
 Жажа Коэльо (род. 1986) — бразильский футболист.
 Коэлью, Жозе Диаш (1923—1961) — португальский художник и скульптор.
 Коэлью, Николау (1460—1504) — португальский мореплаватель.
 Коэлью, Нуну Андре (род. 1986) — португальский футболист.
 Коэлью Нету, Жуан (1905—1979) — бразильский футболист, нападающий, более известен как Прегиньо.
 Коэлью Нету, Энрике (1864—1934) — бразильский писатель.
 Коэльо, Пауло (род. 1947) — бразильский писатель.
 Коэлью, Умберту (род. 1950) — португальский футболист и тренер.
 Пасуш Коэлью, Педру (род. 1964) — португальский политик.
 Пинту Коэлью, Жозе (род. 1960) — португальский националистический политик.